Финалната фаза на петото Европейско първенство по футбол се провежда в Югославия от 16 до 20 юни 1976 г.

Квалификации 
Квалификациите се провеждат на два етапа – групова фаза (през 1974 и 1975 г.) и четвъртфинали (през 1976 г.).

Групова фаза. Съставени са осем групи от по четири отбора, които играят на принципа „всеки срещу всеки“ при разменено гостуване. Победителите от групите се класират за четвъртфиналите.

Четвъртфинали. Осемте победителя в групите образуват четири двойки, които след директна елиминация в два мача на разменено гостуване определят достигащите до финалната фаза.

Финална фаза 

Това е последното издание на Европейското първенство по футбол, в чиято финална фаза участват само четири отбора.

Първенството е единственото, при което във всичките четири мача от финалната фаза се стига до продължения, а в последния – и до дузпи.

Това също е и последното издание, на което домакинът е избран измежду достигналите до полуфиналите отбори.

Във финалната фаза участват следните отбори:

Стадиони

Финална фаза

Полуфинали

Трето място

Финал

Статистика 
4 гола
  Дитер Мюлер

2 гола
  Драган Джаич
  Рууд Гейлс

Най-бързо отбелязан гол: 8-а минута – Ян Швехлик за Чехословакия срещу Западна Германия

Европейски първенства по футбол
Футбол в Югославия